Франсуа Малаваль (; 17 декабря 1627, Марсель — 15 мая 1719, там же) — французский мистик-квиетист.

Биография 
Франсуа Малаваль — сын Джехана Малаваля, судовладельца, консула города. Ослеп в девять месяцев в результате несчастного случая. Однако, это не помешало ему изучать теологию и каноническое право в Марселе, а затем получить докторскую степень по богословию в Сорбонне.

В 1670 году он опубликовал книгу под названием «Лёгкая практика возведения души к созерцанию», за что был обвинен в квиетизме.

В конце жизни Франсуа Мелаваль посвятил себя благотворительной деятельности и сочинительству духовных стихотворений. Также стал одним из основателей Марсельской академии в 1715 году. Умер четыре года спустя, весной 1719 года, после короткой болезни. Народ Марселя организовал триумфальные похороны для того, кого они считают святым.

Примечания

Литература 
 André Derville, «Malaval François», dans Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, t. X, Paris, Beauchesne, 1990, p. 152—158.
 Heppe, Heinrich. Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche. Berlin, 1875

Ссылки 
 Pratique facile pour élever l'âme à la contemplation, en forme de dialogue
 Simple Method of Raising the Soul to Contemplation : In the Form of a Dialogue

Квиетизм
Христианские мистики
Мистики Франции